Лахуд (; ; ; ) — арабская (преимущественно ливанская) фамилия. Известные носители:
 Лахуд, Гибран (род. 1993) — мексиканский футболист ливанского происхождения
  (род. 1968) — американский политик, сын Рэя Лахуда
  (1944—2012), ливанский политик
 Лахуд, Рэй (род. 1945) — американский политик, министр транспорта США (2009—2013)
 Лахуд, Эмиль Джамиль (род. 1936) — президент Ливана (1998—2007)